Ефимовичи — многозначный термин.

Дворянский род 
 Ефимовичи — дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ефимовичи — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Ефимовичи — деревня в Севском районе Брянской области.